Бжеський повіт Малопольського воєводства Польщі
 Бжеський повіт Опольського воєводства Польщі